Okręty US Navy o nazwie USS  "Oriole":
 Pierwszy "Oriole" (1864) był parowcem rzecznym, który był w służbie 1865.
 Drugi "Oriole" (1895) był 15 działowym slupem wojennym.
 Trzeci "Oriole" (AM-7) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918 - 1946.
 Czwarty "Oriole" (AMCU-33) był barką desantową piechoty służącą w latach 1944 - 1961.
 Piąty "Oriole" (MHC-55) jest przybrzeżnym niszczycielem min typu Osprey.

Bibliografia 

Oriole